

Mythologie 
 Lilith est une figure juive alternativement considérée comme démon sexuel et comme femme fatale.

Astronomie et astrologie 
Lilith, ou encore la Lune noire, a deux sens en astrologie :
 Un second satellite de la Terre. Aujourd'hui l'existence d'un tel objet est réfutée par les astronomes ;
 Le second foyer de l'orbite lunaire (comme tout corps en orbite autour d'un autre de masse dominante, la Lune a une orbite elliptique dont la Terre est un des deux foyers).

Arts, musique et cinéma 
 Lilith est également le nom d'un album de Jean-Louis Murat ;
 Cabaret Sainte-Lilith est une chanson de Hubert-Félix Thiéfaine ;
 Lilith est un film dramatique américain réalisé par Robert Rossen en 1964 ;
 Lilith est un film pornographique français réalisé par Ovidie en 2001 ;
 Lilith, la femme fatale est un film français réalisé par Jacques Beynet en 2008 ;
 Lilith est un film d'horreur américain réalisé par Sridhar Reddy ;
Lilith Love est un artiste photographe néerlandaise ;
 Lilith est une chanson du groupe Plaid sur laquelle chante Björk (album Not for thermes) ;
 Lilith est un magazine féministe belge ;
  est un magazine américain pour femmes juives.

Fiction 
 Lilith est un roman de George MacDonald paru en 1895 ;
 Lilith est un personnage des comics Marvel ;
  est une super-héroïne de DC Comics.
 Lilith  est un personnage de la série des jeux vidéo Borderlands (jeu vidéo) ;
 Lilith est un personnage de la série télévisée Supernatural ;
Lilith est un personnage de la série d'anime Yami to bōshi to hon no tabibito.
 Lilith est une histoire de la série Arkel parue dans le journal Spirou en 1985 ;
Lilith est notamment un personnage récurrent dans la saison 5 de la série télévisée True Blood.

Le mythe de Lilith est souvent utilisé dans les œuvres de fiction. Voir par exemple Rei Ayanami dans Neon Genesis Evangelion ou la sorcière blanche dans Le Monde de Narnia.

Science et technologie 
 Lilith est un ordinateur de la fin des années 1970.
 (1181) Lilith est un astéroïde.